Sfântul Onufrie se poate referi la:

 Onufrie cel Mare (sec. al IV-lea sau sec. al V-lea) - pustnic care a trăit 70 de ani în deșertul Egiptului de Sus
 Cuviosul Onufrie de la Vorona (1700-1789) - pustnic de origine rusă care a trăit timp de 25 de ani (1764-1789) într-o peșteră din codrii din jurul Mănăstirii Vorona și a fost stareț al Voronei în perioada 1777-1779.